Colma (álbum)
Formicarius colma - uma espécie de formiga

Localidades

Colma (Califórnia)

Desambiguação